Electronic fuel injection
Electronics For Imaging
European Forest Institute
Extensible Firmware Interface
European Friends of Israel
European Federation for Immunogenetics